Иван Андреевич Голицын:
 Голицын, Иван Андреевич (ум. 1655) — русский государственный и военный деятель, стольник и воевода, затем боярин. 
 Голицын, Иван Андреевич (ум. 1685) — русский государственный деятель, стольник и воевода, затем боярин.